Angster peut désigner:

Patronyme 

 Armand Angster (né en 1947), clarinettiste français ;
 József Angster (1834-1918), facteur d'orgue hongrois.